Isaac Taylor kan syfta på:

* Isaac Taylor (1730–1807), engelsk gravör
 Isaac Taylor (1759–1829), engelsk gravör
 Isaac Taylor (1787–1865), engelsk filosofisk och historisk författare
 Isaac Taylor (1829–1901), engelsk filolog och anglikansk präst
 Isaac H. Taylor (1840–1936), amerikansk politiker 
 Isaac M. Taylor (1921–1996), amerikansk läkare